Матеево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матеево — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Матеево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Матеево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Матеево — деревня в Калининском районе Тверской области.